Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками, але знялись перед півфінальним матчем проти пари Тімеа Бабош і Крістіна Младенович.
Анна-Лена Гренефельд і Квета Пешке виграли титул, у фіналі перемігши Бабош і Младенович з рахунком 6–7(7–9), 6-4, [10–5].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Open GDF Suez, парний розряд
2014